Superliga de Futsal de 2013 (8ª edição) — competição de futsal realizada em Concórdia com os campeões regionais e nacionais da temporada de 2012.
 Superliga de Futsal de 2013 (9ª edição) — competição de futsal realizada em Aracaju com os campeões regionais e nacionais da temporada de 2013.

Desambiguações de esportes